L'édition 2022 du tournoi de tennis de Bogota se déroule du 4 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.

Faits marquants

Forfaits 
  Marie Bouzková → remplacée par  Déspina Papamichaíl
  Cristina Bucșa → remplacée par  Lucrezia Stefanini
  Mai Hontama → remplacée par  Sara Errani
  Nadia Podoroska → remplacée par  Ylena In-Albon
  Wang Qiang → remplacée par  Paula Ormaechea

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, l'Allemande et qualifiée Tatjana Maria remporte son deuxième titre WTA en s'imposant en finale face à la Brésilienne et aussi qualifiée Laura Pigossi.

En double, Astra Sharma et Aldila Sutjiadi remportent leur premier titre en collaboration sur le circuit WTA en disposant en finale de Emina Bektas et Tara Moore. Il s'agit de leur deuxième et premier titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Bogota
Tennis en avril 2022
Sport en Colombie en 2022